La coupe de Hongrie féminine de football est une compétition annuelle de football féminin à élimination directe disputée entre clubs hongrois.

Histoire

Palmarès

Lien externe 
  

Compétition de football en Hongrie
Compétition féminine de football
Hongrie